QB se poate referi la:

Aviație 

 Quiet Birdmen, un club secret de aviatori din Statele Unite;
 QB - codul IaTA al acestui aeroport, Sky Georgia.

Districtul Queens, New York City 

 Queensbridge, Queens, complex de locuințe sociale din Queens Borough;
 Queens, unul din cele cinci comitate (borough) ale orașului New York;
 Queens Boulevard, un bulevard din Districtul Queens (în original, Borough of Queens), New York City

Computere, programare 

 Quest Beat, numele comercial al unei firme de jocuri electronice;
 QuickBASIC, limbaj de programare.

Sport 

 Quarterback, poziția de câmp a unui jucător în fotbalul american.

Termen legal 

 Queen's Bench, termen legal din Regatul Unit